Голбол на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явивися у 1976. Голбол () — спортивна гра, в якій команда з трьох осіб повинна закинути м'яч з вбудованим дзвіночком у ворота суперника. Голбол був створений в 1946 році з метою допомогти реабілітації ветеранів Другої світової війни — інвалідів зору.

Медалісти

Чоловіки

Медалі

Жінки

Медалі

Посилання

IPC Historical Results Database - General Search , International Paralympic Committee (IPC)

Голбол на літніх Паралімпійських іграх
Види спорту на літніх Паралімпійських іграх